Naselja u Sloveniji
 Mostje (Lendava, Slovenija), naselje u općini Lendava
 Mostje(Juršinci, Slovenija), naselje u općini Juršinci